Сезон 2021/2022 — третій в історії жіночої волейбольної команди «Прометей» з Дніпропетровської області.

Склад 

Склад «Прометея» в сезоні 2021/2022:

Чемпіонат 
Результати матчів:

|}

Підсумкова таблиця команд суперліги після двоколового турніру:

Кубок

Другий етап (група Ж) 

|}
 СК «Прометей» (Дніпропетровська область)
 «Полтавчанка-ПНПУ» (Полтава)
 «Нафтуся» (Трускавець)
 «Регіна-2-КОСЛ» (Рівненська область)

Третій етап (група Л) 

|}
 СК «Прометей» (Дніпропетровська область) — 9
 «Хімік» (Южне) — 6
 «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) — 3
 «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» (Житомир) — 0

Фінал чотирьох 

|}

|}

Суперкубок 

|}

 Арбітри: Володимир Босенко, Андрій Льопа
 Кількість глядачів: 263

|}

 Арбітри: Володимир Босенко, Андрій Льопа
 Кількість глядачів: 239
 Найкраща волейболістка: Хейді Касанова

Ліга чемпіонів

Кваліфікація 

|}

Статистика виступів волейболісток «Прометея» в кваліфікації Ліги європейських чемпіонів:

Група А 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Статистика

Бомбардири 
Найрезультативніші гравчині команди в окремих матчах:

Найбільше балів в іграх з «Прометеєм» набирали:

Найрезультативніші гравчині команди в окремих матчах (за три сезони):

Найбільше балів в іграх з «Прометеєм» набирали (за три сезони):

Примітки

Джерела 
 
 
 
 

СК Прометей
2021 в українському спорті
2022 в українському спорті
Волейбольні сезони